Марисол има више значења:

 Марисол
 Марисол (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Марисол (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марисол (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марисол (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику